AAJ steht für:
 All About Jazz
 American Alpine Journal, Zeitschrift des American Alpine Club
 Annual of the Department of Antiquities of Jordan
 Cayana Airstrip, Suriname (IATA-Code)

AAJ